Vulturești kan verwijzen naar de volgende Roemeense gemeenten:
 Vulturești (Argeș)
 Vulturești (Olt)
 Vulturești (Suceava)
 Vulturești (Vaslui)